Cvetković ist ein südslawischer (serbokroatischer) Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Borislav Cvetković (* 1962), jugoslawischer Fußballspieler

 Dragiša Cvetković (1893–1969), Ministerpräsident des Königreichs Jugoslawien
 Ivan Cvetković (* 1981), serbischer Fußballspieler
 Jovica Cvetković (* 1959) jugoslawischer Handballnationalspieler und Handballtrainer
 Marijan Cvetković (1920–1990), jugoslawischer Politiker
 Mirko Cvetković (* 1950), serbischer Politiker
 Zvjezdan Cvetković (1960–2017), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer